Алексей Николаевич Барабошкин () — советский и российский учёный электрохимик, академик АН СССР (1987), доктор химических наук (1972). Лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился в семье металлурга Николая Николаевича Барабошкина, директора Екатеринбургского аффинажного платинового завода (ныне АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»).

 1942 г. поступил на физико-технический факультет Уральского политехнического института (УПИ).
 с января 1943 по май 1945 г. воевал на фронте, окончил войну лейтенантом-артиллеристом. Служил в составе 235-го гвардейского стрелкового полка 81-й гвардейской стрелковой дивизии 24-го гвардейского стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта.
 1952 г. окончил с отличием физико-технический факультет Уральского политехнического института (УПИ).
 1952—1958 гг. аспирант, работает ассистентом в УПИ.
 в 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию, работает на должности младшего научного сотрудника в Институте электрохимии Уральского филиала АН СССР.
 с 1962 года Заведующий лабораторией в Институте электрохимии Уральского филиала АН СССР.
 с 1977 г. — директор Института электрохимии Уральского филиала АН СССР.
 в 1981 г. избран членом-корреспондентом АН СССР.
 в 1987 г. избран академиком АН СССР (с 1991 года — академик РАН).

Был заместителем главного редактора журнала «Расплавы», членом международного электрохимического общества, Научного совета по электрохимии и коррозии РАН, членом редколлегии журнала «Электрохимия».

Скончался 27 июня 1995 года. Похоронен в Екатеринбурге на Ивановском кладбище.

Научная деятельность 
 В 1964 г. доказал существование фазового напряжения при зарождении кристаллов на катоде в расплавленных солевых средах.
 В 1970 г. создал теорию микрораспределения потока осаждаемого металла на катоде, а также обобщённую теорию текстур роста, связывающую направление оси текстуры ориентированного осадка с его огранкой и микрораспределением тока.
 В 1972 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Электрокристаллизация металлов из расплавленных солей».
 Разработал квазихимический подход к изучению электродных процессов в расплавленных электролитах, позволяющий управлять составом катодных продуктов. Благодаря его работам была создана и внедрена в производство технология гальванопластического получения изделий из тугоплавких металлов.

Публикации 
Опубликовал 213 научных трудов, в том числе 1 монографию, имеет 62 авторских свидетельства по проблеме электрокристаллизации металлов, сплавов и оксидных соединений из ионных расплавов.
 Электрокристаллизация металлов из расплавленных солей. — М., 1976.
 Электрохимическое поведение вольфрама в вольфраматных расплавах (в соавт. с Бычиным В. П.) // Электрохимия. — 1984. — № 20. — Вып. 5.
 Электродные процессы в расплавах с частичной электронной проводимостью // Расплавы, 1993. — Вып. 4.

Награды 
 Государственная премия СССР (1988)
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985) и II степени (29.05.1945)
 Орден Красной Звезды (30.09.1944)
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени

Память 
 Премия имени академика А. Н. Барабошкина.

Примечания

Ссылки 
 Барабошкин Алексей Николаевич на сайте Института высокотемпературной электрохимии
 
 Барабошкин Алексей Николаевич на www.biografija.ru
 Барабошкин Алексей Николаевич на www.ural.ru
 Статьи на Math-Net.Ru

Физики России
Физики СССР
Физики XX века
Химики России
Химики СССР
Выпускники Уральского технического университета
Электрохимики
Действительные члены АН СССР
Действительные члены РАН
Преподаватели Уральского технического университета
Похороненные на Ивановском кладбище (Екатеринбург)